Der Amílcar-Cabral-Cup 1979 () war die erste Austragung der nach Amílcar Cabral benannten Westafrikameisterschaft (heutige Zone A). Sie fand zwischen dem 7. und 14. Januar 1979 in Bissau, der Hauptstadt Guinea-Bissaus, statt. Sieger wurde die Nationalmannschaft des Senegal.

Gruppenphase

Gruppe A 

| valign="top" |

|}

Gruppe B 

| valign="top" |

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Julio Bovi Diogo: Taça Amilcar Cabral. In: rsssf.com (2. November 2018, englisch).

Einzelnachweise 

Fußball-Westafrikameisterschaft
Fußballveranstaltung 1979
Fußball (Guinea-Bissau)
Sport (Bissau)
Sportveranstaltung in Guinea-Bissau